Струнников, Николай:
 Струнников, Николай Васильевич (1886—1940) — российский конькобежец.
 Струнников, Николай Иванович (1871—1945) — русский живописец-портретист и реставратор.